Рязанские Сады — посёлок в Старожиловском районе Рязанской области России, административный центр Гулынского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 5 км на северо-восток от райцентра рабочего посёлка Старожилово, остановочный пункт «249 км» на ж/д линии Рязань — Ряжск.

История 
Образован в 1922 году как садоводческий совхоз им. 15 лет ОГПУ с составе Гулынского сельсовета Старожиловского района, с 2005 года — центр Гулынского сельского поселения.

Постановлением Рязанской областной Думы от 2 октября 1996 года N 85 посёлок совхоза «Рязанские сады» переименовать в посёлок Рязанские Сады.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются средняя общеобразовательная школа (здание построено в 1972 году), детский сад «Яблонька», фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Старожиловского района